Neopurcellia är ett släkte av spindeldjur. Neopurcellia ingår i familjen Pettalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Neopurcellia